Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2003 – czternasta edycja tego międzynarodowego turnieju piłkarskiego, odbywającego się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od 27 listopada do 19 grudnia 2003. Mecze rozgrywane były na boiskach w czterech miastach: Abu Zabi, Al-Ajn, Dubaj, Szardża. Mecz finałowy został rozegrany w mieście Abu Zabi.

W turnieju uczestniczyło 24 młodzieżowych reprezentacji z sześciu konfederacji. Zjednoczone Emiraty Arabskie zakwalifikowała się automatycznie jako gospodarz turnieju.

Stadiony

Uczestnicy 
23 drużyny zakwalifikowały się do młodzieżowych mistrzostw świata. Zjednoczone Emiraty Arabskie jako gospodarze uczestniczyli w turnieju bez kwalifikacji.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Drużyny z trzecich miejsc 
Ranking drużyn, które zajęły trzecie miejsce w grupie. Cztery najlepsze awansowały do fazy pucharowej.

Faza pucharowa

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 

2003
2003 w piłce nożnej
Piłka nożna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
2003 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Sport w Szardży
Sport w Dubaju
Al-Ajn
Sport w Abu Zabi